Berkeley Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berkeley Hills (Georgia), im Gwinnett County
 Berkeley Hills (Kansas), im Lyon County
 Berkeley Hills (Pennsylvania), im Allegheny County
 Berkeley Hills (South Carolina), im Berkeley County
 Berkeley Hills (Virginia), im Williamsburg County

Siehe auch:
 Berkley Hills